Czerwony Klasztor – miejscowość na Słowacji
 Czerwony Klasztor – kompleks klasztorny na Słowacji
 Czerwony Klasztor – klasztor w Egipcie
 Dajr al-Ahmar – miasto w Libanie